Ruské příjmení Azarov () má více nositelů:
 Alexej Sergejevič Azarov, ruský sovětský spisovatel.
 Mykola Azarov (* 1947), ukrajinský politik
 Sergej Azarov (* 1983), běloruský šachista
 Vladimir Azarov (* 1994), ruský fotbalista

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení